Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1—3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 800 метров являлся Адам Кщот из Польши. Он не защищал свой титул, поскольку пропускал сезон 2019 года в помещении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 33 легкоатлета.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.
Марк Инглиш был допущен в финал решением судей после удачной апелляции на результаты второго полуфинала. В начале третьего круга ему помешал британец Гай Лермонт, который сначала оттолкнул своего соперника из Ирландии, а сразу после этого упал перед ним. Инглиш был вынужден сбросить скорость, чтобы не столкнуться с оппонентом, из-за чего отпустил далеко вперёд остальных участников забега.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 3 марта 2019 года. Решающие события в розыгрыше медалей начали происходить на отметке 500 метров. Испанец Альваро де Арриба увеличил скорость и уже за круг до финиша переместился с пятого места на первое. На заключительном круге его преследовал британец Джейми Уэбб, однако позиции спортсменов остались без изменений. Де Арриба после бронзы чемпионата Европы 2017 года взял золото, Уэбб с личным рекордом (1.47,13) завоевал серебро. Дополнил подиум Марк Инглиш, попавший в финал решением судей.

Примечания

Ссылки 
 

бег